est le mot anglais équivalent au français « frontière », ainsi qu'un patronyme français.

Le mot Frontier peut désigner :

Histoire des États-Unis 

  (« La Frontière »), le front pionnier de la conquête de l'Ouest en Amérique du Nord.
 La  (« Nouvelle Frontière »), notion introduite en 1960 par John Fitzgerald Kennedy dans son discours d'acceptation de l'investiture à la Convention du parti démocrate, désignant les nouveaux défis que les États-Unis se devaient selon lui de relever.

Toponyme 

 Frontier (Dakota du Nord), un village américain ;
 Comté de Frontier, un comté du Nebraska aux États-Unis

Patronyme 

 Alain Frontier (1937- ), un poète et un grammairien français ;
 Frédéric Frontier (1970-), un pentathlonien français ;
 Jean-Charles Frontier (1701-1763), un peintre français ;
 Serge Frontier (1934-2011), un scientifique français.

Entreprises 
 Frontier Airlines, compagnie aérienne américaine. 
 Frontier Communications, un opérateur américain qui fournit des services de télécommunications dans une trentaine d'États.
 Frontier Developments, un studio de développement de jeux vidéo fondé en 1993.

Titres 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 Frontier, série télévisée américaine diffusée en  sur  ;
 Frontier, film russe réalisé par Dmitri Tiourine, sorti en 2018 ;
 , jeu-vidéo d'exploration spatiale sorti en 1993 sur PC, Amiga, CD32 et Atari ST.

Autres 
 Frontier Myanmar, journal birman fondé en 2015
 , célèbre casino de Las Vegas ;
 , véhicule de type pick-up ;
 Frontier, un superordinateur.